Jméno RMS Mauretania nesly dvě lodě společnosti Cunard Line:
 RMS Mauretania (1906), která byla spuštěna na vodu v roce 1906 a sloužila do roku 1934
 RMS Mauretania (1938), která byla spuštěna na vodu v roce 1938 a sešrotována v roce 1965